Ewa é um distrito na pequena nação de Nauru.E também uma praia no estado de Havaí.

Ewa (distrito)
Ewa Beach

Desambiguações de topônimos